La saison 1997-1998 est la dix-huitième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario. Les Storm de Guelph remporte la Coupe J.-Ross-Robertson en battant en finale les 67 d'Ottawa.

Saison régulière 
Avant le début de la saison régulière, les St. Michael's Majors de Toronto deviennent la dix-huitième franchise active de la ligue. De leur côté, les Whalers de Détroit sont relocalisés et adoptent le nom des Whalers de Plymouth.

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries Éliminatoires

Trophées OHL

Liens externes 
Site officiel de la LHO
Hockeydb.com

Hockey sur glace en 1997
Hockey sur glace en 1998
Saison de la LHO